Karlstads Ekonomers Yrkesdag, KEY, är en arbetsmarknadsdag som riktar sig till Handelshögskolan vid Karlstads universitets närmare 2000 studenter. Mässan är öppen för alla universitets studenter. Denna arrangeras i Aula Magnas foajé, den del av Karlstads universitet där flödet av studenter är stort. I anslutning till mässområdet brukar det hållas föreläsningar. Dagen avslutas med en bankett för deltagarna.

Mässan och dagen arrangeras av utbildningsföreningen KarlEkon.

Externa länkar 
http://www.keydagen.se

Karlstads universitet